Dežela je lahko:
 dežela - ozemeljski in upravno-organizacijski pojem (v Avstriji, Italiji - tudi avtonomna dežela, itd.)
 Dežela - naravno-geografska pokrajina na Gorenjskem
 Dežela - film